Istrier sind:

 die Bewohner der Region Istrien
 die vorrömische Bevölkerung Istriens, siehe Histrier